Zgromadzenie Federalne – obecny, dwuizbowy parlament Federacji Rosyjskiej
 Zgromadzenie Federalne – wspólne obrady obu izb parlamentu Republiki Austrii
 Zgromadzenie Federalne – obecny, dwuizbowy parlament Konfederacji Szwajcarskiej
 Zgromadzenie Federalne – połączenie parlamentu i Rady Związku bezpośrednio przed powstaniem Republiki Federalnej Niemiec
 Zgromadzenie Federalne (zwane też Zgromadzeniem Związkowym) – organ wybierający prezydenta Republiki Federalnej Niemiec